El término irania puede referirse a:

 Irania, un género de ave.
 Irania es un sinónimo del género de plantas Fibigia.
 Irania, gentilicio femenino de los pueblos iranios.
 Lenguas iranias, son parte de una rama de la familia indoeuropea de lenguas. Junto con las lenguas indoarias, forman el grupo de lenguas indoiranias, el cual es una rama del grupo indoeuropeo.